BARC steht für:
 Belize Amateur Radio Club, Amateurfunkverband von Belize
 Bhabha Atomic Research Centre in Trombay, Mumbai, Maharashtra, Indien
 British Automobile Racing Club
 Boston Amateur Radio Club
 Bead Array Counter, ein Biochip

Barc ist ein Ortsname:
 Gemeinde Barc im französischen Département Eure

Siehe auch:
 Bark
 Barg

BARC